Осеана Мальманн (, более известная под именем Oceana, род. 23 января 1982 года) — немецко-американская певица и автор песен афро-мартиниканского происхождения.

Мировую известность получила в 2009 году, после выпуска песни «Cry Cry».

Биография

Ранняя жизнь 
Родилась в Веделе, Германия, в семье диджея и музыканта, выходца с Ямайки (отец), и дизайнера одежды (мать).

В детстве Осеана увлекалась балетом, музыкой в стиле «соул» и «регги», занималась вокалом. На музыку Осеаны повлияли такие певцы, как Джеймс Браун и Боб Марли.

В возрасте 5 лет снялась в фильме немецкого режиссёра Ларса Бекера, а в 15 лет уже выиграла первый музыкальный конкурс.

Карьера 
Серьёзное влияние на неё оказал известный саксофонист и друг семьи Мэйсио Паркер. Осеана работала в качестве бэк-вокалистки в его коллективе. Благодаря ему она начала карьеру певицы.

В 2000 году певица записала первый альбом «Magic Lights». Однако мировая известность пришла к девушке после подписания контракта со студией звукозаписи «Ultra Records» и выпуском в 2009 году альбома «Love Supply», в который вошёл сингл «Cry Cry».

В 2010 году Осеана участвовала в польской версии программы «Танцы со звёздами», заняв 6 место вместе с партнёром Пшемыславом Юшкевичем (Przemyslaw Juszkiewicz). В этом же году она работала ведущей на ТВ-шоу «ARTE Lounge» на европейском канале Arte.

В 2012 году исполнила официальный гимн чемпионата Европы по футболу — «Endless Summer».

Стало известно, что певица примет участие в национальном отборе Германии к конкурсу "Евровидение 2014" со своим новым синглом "Thank You".

30 мая вышел новый клип Осеаны на песню Everybody. Сам выход сингла приурочен к Чемпионату Мира по футболу, который пройдёт летом 2014 года в Бразилии, а релиз песни на iTunes состоится 2 июня по всему миру кроме США.

Награды 
 Приз зрительских симпатий на крупном музыкальном фестивале в «Сопоте».
 Премия «Eska Music Awards», награда «Хит года» за песню «Cry Cry».

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный страница на YouTube 
 
 
 

Певцы и певицы в жанре соул Германии